Гали́на Вениами́новна Сини́ло (род. 1957, СССР) — советский и белорусский литературовед, библеист, гебраист и германист. Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой культурологии гуманитарного факультета (ныне — факультета социокультурных коммуникаций) Белорусского государственного университета; с 2015 года — профессор кафедры культурологии и доцент кафедры зарубежной литературы филологического факультета БГУ.

Биография 
Родилась в г. п. Дубровка Брянской области РСФСР в СССР. Это родина матери, Марии Антоновны Крупкиной, в девичестве—Ильюховой. Отец, Вениамин Наумович Крупкин, родился в Дубровно под Оршей (БССР). Родители окончили Смоленский государственный педагогический университет, а затем приехали работать в Белоруссию.

В 1973 г. Галина Крупкина с золотой медалью окончила среднюю школу в д. Камено Логойского района Минской обл., где ее отец 45 лет проработал учителем истории и директором школы, а мать—учительницей физики.

В 1973-78 годах училась на филологическом факультете БГУ. Вышла замуж за однокурсника Александра Синило и взяла его фамилию. С отличием окончила в 1978 г. филологический факультет БГУ, в 1982 г. — очную аспирантуру при кафедре зарубежной литературы БГУ.

В 1983 г. развелась с первым мужем и вышла замуж за Бориса Ильича Слуцкого. Двое детей: дочь Елена и сын Евгений.

В 1984 г. защитила в МГУ им. М. В. Ломоносова кандидатскую диссертацию «Традиция философской лирики Ф. Гёльдерлина в поэзии ГДР (И. Р. Бехер, Г. Маурер)».

С 1983 г. преподает на филологическом факультете БГУ историю зарубежной и немецкой литератур (ныне продолжает работать по совместительству на кафедре зарубежной литературы БГУ), с 1999 г. руководит кафедрой культурологии БГУ (сначала — в составе Международного гуманитарного института при БГУ, затем — факультета международных отношений, ныне — в составе гуманитарного факультета, переименованного в факультет социокультурных коммуникаций). С июня 2015 г. занимает должность профессора кафедры культурологии.

Галина Вениаминовна Синило читает разнообразные курсы по мировой культуре и литературе. Основные из них: «Библия и мировая культура», «Древние литературы Ближнего Востока», «История мировой (зарубежной) литературы XVII века», «История мировой (зарубежной) литературы XVIII в.», «История мировой (зарубежной) литературы рубежа XIX—XX вв.», «История немецкой литературы XVII века», «История немецкой литературы XVIII века», «История еврейской культуры и литературы (от Древности до XX в.)».

Преимущественные области интересов — библеистика, гебраистика, германистика, сравнительное литературоведение.

В последнее время научные интересы Г. В. Синило устремлены на исследование поэтики лирических книг Библии (Псалтири, Песни Песней, Экклесиаста, Плача Иеремии) и их рецепции в европейских литературах, прежде всего в немецкой. Кроме того, одним из основных предметов исследования Г. В. Синило является творчество выдающихся немецкоязычных поэтов XX в.,  связанных с культурным фронтиром, -- Эльзы Ласкер-Шюлер, Нелли Закс, Розы Ауслендер, Пауля Целана.

Достижения 
Автор более 500 научных работ, в том числе 7 монографий и  12 учебных пособий.

Основные публикации

Учебные и учебно-методические пособия

Монографии

Научные статьи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ; № 8. -- С. 25–30.
 ; № 8. -- С. 31–35; № 9. -- С. 25–28; № 10. -- С. 22–25.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ; ISBN 978-5-9953-0021-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ч. 1

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Синило Галина Вениаминовна. БГУ. https://web.archive.org/web/20160603050000/http://gumf.bsu.by/sinilo-galina-veniaminovna

Выпускники Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Гебраисты
Литературоведы Белоруссии
Германисты
Библеисты Белоруссии